Дзуффи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дзуффи, Лука (род. 1990) — швейцарский футболист, полузащитник.
 Дзуффи, Энеа (1891—1968) — итальянский футболист, игравший на позиции нападающего.